Phaeomarasmius är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Phaeomarasmius i familjen Inocybaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tubariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phaeomarasmius